Lijnperspectief, een begrip in de meetkunde.
 Radiant, een begrip in de astronomie.